DeGraft-Johnson ist der Familienname folgender Personen:

 John Coleman DeGraft-Johnson (1919–1977), ghanaischer Schriftsteller, Historiker, Ökonom, Philosoph
 Joseph W. S. deGraft-Johnson (1933–1999), ghanaischer Politiker, Vizepräsident von Ghana (1979–1981)